Az USA-ban négy Dodge megye található:

 Dodge megye (Georgia)
 Dodge megye (Minnesota)
 Dodge megye (Nebraska)
 Dodge megye (Wisconsin)